Springfield (en inglés campo primaveral, o campo de manantiales) puede referirse a multitud de condados y localidades en los Estados Unidos y otros países de habla inglesa, así como a otros términos.

Localidades

Canadá
 Springfield (Isla del Príncipe Eduardo).
 Springfield (Manitoba).
 Springfield (Nueva Escocia).
 Springfield (Nuevo Brunswick).
 Springfield (Ontario).
 Springfield (Terranova y Labrador).

Escocia 
 Springfield (Dumfries and Galloway)
 Springfield (Fife)
 Springfield (Highland)

Estados Unidos
Algunas de las múltiples poblaciones con ese nombre en 35 estados:
 Springfield (Arkansas).
 Springfield (California), área no incorporada ubicada en el estado de California.
 Springfield (Carolina del Sur),  pueblo ubicado en el estado de Carolina del Sur. 
 Springfield (Colorado), pueblo ubicado en el estado de Colorado.
 Springfield (Dakota del Sur), ciudad ubicada en el estado de Dakota del Sur
 Springfield (Florida), ciudad ubicada en el estado de Florida.
 Springfield (Jacksonville) en Florida, un barrio de Jacksonville.
 Springfield (Georgia), ciudad ubicada en el estado de Georgia.
 Springfield (Illinois), la capital del estado de Illinois.
 Springfield (Indiana), un área no incorporada.
 Springfield (Kentucky), ciudad ubicada en el estado de Kentucky.
 Springfield (Luisiana), pueblo ubicado en el estado de Luisiana. 
 Springfield (Maine), pueblo ubicado en el estado de Maine.
 Springfield (Maryland), en el bosque de Springville Mills.
 Springfield (Massachusetts), la primera Springfield, establecida en 1636, está ubicada en el estado de Massachusetts.
 Springfield (Míchigan), ciudad ubicada en el estado de Míchigan.
 Springfield (Minnesota), ciudad ubicada en el estado de Minnesota. 
 Springfield (Misuri), la ciudad más grande con el nombre de Springfield, ubicada en el estado de Misuri. 
 Springfield (Nebraska), ciudad ubicada en el estado de Nebraska. 
 Springfield (Nuevo Hampshire), pueblo ubicado en el estado de Nuevo Hampshire.
 Springfield (Nueva Jersey).
 Springfield/Belmont (Newark), barrio de Newark.
 Springfield (Nueva York), pueblo ubicado en el estado de Nueva York. 
 Springfield (Ohio), ciudad ubicada en el estado de Ohio. 
 Springfield (Oregón), ciudad ubicada en el estado de Oregón.
 Springfield (Pensilvania).
 Springfield (Tennessee), ciudad ubicada en el estado de Tennessee.
 Springfield (Texas).
 Springfield (Vermont), pueblo ubicado en el estado de Vermont.
 Springfield (Virginia).
 Springfield (Virginia Occidental).
 Springfield (condado de Dane, Wisconsin).
 Springfield (condado de Jackson, Wisconsin).
 Springfield (condado de Marquette, Wisconsin).
 Springfield (condado de St. Croix, Wisconsin).
 Springfield (condado de Walworth, Wisconsin).
 West Springfield (Massachusetts), ciudad de Massachusetts.
 Springfield (Massachusetts), ciudad de Massachusetts.

Inglaterra 
 Springfield (Buckinghamshire)
 Springfield (Essex)
 Springfield (Gran Mánchester)
 Springfield (Birmingham), Midlands Occidentales
 Springfield (Sandwell), Midlands Occidentales
 Springfield (Wolverhampton), Midlands Occidentales

Australia
 Springfield (Australia)

Gales 
 Springfield (Gales)

Ficticias
 Springfield (Los Simpson), ciudad donde viven los personajes de la serie de televisión Los Simpson.

Personas 
 Dusty Springfield, una cantante británica de pop-soul.
 Rick Springfield, un cantautor, músico y actor australiano.

Equipos deportivos 
 Springfield Armor, un equipo de baloncesto de la NBA Development League.
 Springfield Falcons, un equipo de hockey sobre hielo de la American Hockey League.

Otros 
 Springfield (cadena de tiendas), una cadena española de tiendas de moda perteneciente al grupo Tendam.
 Springfield M1903, rifle estadounidense del .
 Springfield Corporation, corporación de artículos de oficina en EE.UU.
 Área metropolitana de Springfield, áreas metropolitanas en EE.UU. 
 Municipio de Springfield. 
 North Springfield, dos localidades en EE.UU.